Jméno Tarja nosí více osobností:

 Tarja Cronberg – finská politička
 Tarja Halonen – finská prezidentka v letech 2000–2012
 Tarja Turunen – finská zpěvačka (dřívější členka skupiny Nightwish)